Sphyrotheca är ett släkte av urinsekter. Sphyrotheca ingår i familjen Sminthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Sphyrotheca